Trekant har flere betydninger:

 Trekant – en geometrisk polygon med tre vinkler og tre sider
 Trekantområdet – området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt, med byerne Vejle, Fredericia og Kolding
 Trekanten (Ørting Sogn) – en bebyggelse i Ørting Sogn
 Den gyldne trekant – en betegnelse for et område i Burma, Thailand og Laos, kendt for sin store produktion af opium
 Bermudatrekanten – et område, der ligger mellem Bermuda, Florida og Puerto Rico
 Trekanten – et stjernebillede på den nordlige himmelkugle
 Sydlige Trekant – et stjernebillede på den sydlige himmelkugle
 Trekanten (fægteklub) – en fægteklub i København
 Trekanten (Aalborg Øst) – bibliotek & kulturhus beliggende i Aalborg Øst

Se også
 Advarselstrekant – et trekantet advarselsskilt, som sættes op for at advare andre trafikanter
 Trekanttal – talfølge, hvor det første trekanttal er 1, det andet er 1+2, det tredje er 1+2+3 osv.
 Gruppesex – kaldes en trekant når der er tre deltagere
 Trekanter – en dansk/amerikansk erotisk film fra 1969